Баскара (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 17,28 км². Население — 963 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de l’Ajuntament
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны